«Muse Sick-n-Hour Mess Age» — музичний альбом гурту Public Enemy. Виданий 23 серпня 1994 року лейблом Def Jam. Загальна тривалість композицій становить 74:28. Альбом відносять до напрямку хіп-хоп.

Список пісень 
 «Whole Lotta Love Goin on in the Middle of Hell» — 3:13
 «Theatrical Parts» — 0:28
 «Give It Up» — 4:31
 «What Side You On?» — 4:37
 «Bedlam 13:13» — 4:37
 «Stop in the Name…» — 1:21
 «What Kind of Power We Got?» — 5:31
 «So Whatcha Gonna Do Now» — 4:41
 «White Heaven/Black Hell» — 1:06
 «Race Against Time» — 3:21
 «They Used to Call It Dope» — 0:30
 «Aintnuttin Buttersong» — 4:23
 «Live and Undrugged, Parts 1 & 2» — 5:55
 «Thin Line Between Law & Rape» — 4:45
 «I Ain't Mad at All» — 3:25
 «Death of a Carjacka» — 2:00
 «I Stand Accused» — 3:57
 «Godd Complexx» — 3:40
 «Hitler Day» — 4:28
 «Harry Allen's Interactive Super Highway Phone Call to Chuck D» — 2:55
 «Livin in a Zoo (remix)» — 3:38

Посилання 
 Allmusic :огляд 

Альбоми Public Enemy
Альбоми Def Jam Recordings